

Presentación previa 
Es la primera edición desde 2011.

Flavio Cipolla y Daniel Muñoz de la Nava ganaron el título tras derrotar en la final Gero Kretschmer y Alexander Satschko.

Cabeza de serie 

  Carlos Berlocq /  František Čermák (Primera ronda)
  Gero Kretschmer /  Alexander Satschko (Finalistas)

<ol start=3>
  Dino Marcan /  Antonio Šančić ''(Semifinales)
  Andrej Martin /  Igor Zelenay ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Manerbio 2015